

Fortification 
Une redoute est une infrastructure militaire : ouvrage de fortification, complètement fermé et ne présentant pas d’angles rentrants.

 Redoute de Rivedoux, construite par Vauban en 1674 à Rivedoux-Plage sur l'île de Ré
 Redoute du Martray à Ars-en-Ré, construite par Vauban en 1674 sur l'île de Ré
 Redoute des Portes-en-Ré, construite par Vauban en 1674 sur l'île de Ré
 Redoute de Merville, construite sur les plans de Vauban en 1779 pour protéger l'estuaire de l'Orne
 Redoute Dauphine à Québec construite en 1712 par Chaussegros de Léry.
 Redoute de Saint-Apollinaire, ancienne fortification militaire de type "Séré de Rivières"
 Redoute de Gravelle et Redoute de la Faisanderie, situées au sud-est du Bois de Vincennes à Paris
 Redoute de Fontenay-sous-Bois, située au nord du Fort de Nogent, à Fontenay-sous-Bois
 Redoute de Ballestras, une ancienne tour d'alarme, construite en 1774 à Palavas-les-Flots
 Redoute de la Justice et Redoute de Dommartin, construites entre 1874 et 1876 à Toul
 Redoute de Saint-Denis à La Réunion

Par extension, le terme (ridotto en italien) a désigné un lieu où l'on se retire, puis un lieu où l'on donne des bals et des fêtes. Il désigna par métonymie le bal lui-même. Les ancêtres du casino s'appelèrent redoute (par exemple à Spa).

Autres 
La Redoute est le nom de : 
La Redoute, une enseigne française de vente à distance.
Équipe cycliste La Redoute communément appelée La Redoute sponsorisée par La Redoute (vente par correspondance) 
La Redoute, un casino de Spa (Belgique).
La Redoute, une côte célèbre de la doyenne des courses cyclistes, Liège-Bastogne-Liège.
La Redoute, un quartier de Saint-Denis de La Réunion.
Redoute, un quartier de Fort-de-France en Martinique.

Notes et références 

Homonymie de toponyme